Ка́менка-Бу́гский райо́н (), до 15 декабря 1992 г. Каменско-Бугский — упразднённая административная единица Львовской области Украины.

Административный центр — город Каменка-Бугская.

В 1 км северо-западнее села Неслухов находится раннеславянское поселение (VI−VII века) черняховской культуры Лесковица.

История 
Образован 17 января 1940 года как Каменко-Струмиловский район. Переименован в Каменско-Бугский район 15 августа 1944 года. 23 сентября 1959 года к Каменско-Бугскому району была присоединена часть территории упразднённого Великомостовского района.

Население 
По результатам всеукраинской переписи населения 2001 года в районе проживало 61,8 тысяч человек (101,8 % по отношению к переписи 1989 года), из них русских — 0,6 тысяч человек (1 %) и поляков — 0,1 тысяч человек (0,2 % по отношению ко всему населению).

Примечания 

Упразднённые районы Львовской области